Claude Carbonel (1941-2016), santonnier français ;
 Louis Carbonel (1999- ), joueur de rugby français ;
 Marcel Carbonel (1911-2003), santonnier français ;
 Narcisse Carbonel (1773-1855), pianiste, chanteur, compositeur et professeur de chant français ;
 Sylvie Carbonel (?- ), pianiste française.